Кубок Хорватии по футболу 2011/2012 года () — 21-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт 

2011/2012
Спорт в Хорватии в 2011 году
Спорт в Хорватии в 2012 году
Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году